Flarksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Flarksjön (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (17,1 ha)
Flarksjön (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun,  (57,2 ha)
Lill-Flarksjön, sjö i Skellefteå kommun, 
Stor-Flarksjön, sjö i Skellefteå kommun,  (15,6 ha)

Se även
Flarken
Flärksjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn